Fibersim – программное решение компании Siemens PLM Software для проектирования и производства изделий из композиционных материалов.

История создания 
Изначально Fibersim был разработан компанией Vistagy. Первые лицензии Fibersim были успешно применены в 1993 году компанией Sikorsky Aircraft в качестве базового программного средства при подготовке производства деталей из композиционных материалов. Впоследствии Fibersim применялся в проектировании, подготовке и производстве изделий из композитов на множестве других авиастроительных предприятий.  

В ноябре 2011 года компания Vistagy была приобретена концерном Siemens AG и стала частью компании Siemens PLM Software, а Fibersim вошел в портфель решений компании.

Краткое описание 
Решение Fibersim представляет собой среду для описания композиционного изделия на различных этапах проектирования, подготовки данных для расчетных пакетов и производственных данных для оборудования под ручную и автоматическую выкладку. 

Fibersim может работать под управлением различных CAD-систем (NX, CATIA и Creo).

Функциональные возможности 
Fibersim позволяет описывать композиционное изделие различными способами, учитывать конструкторские и технологические особенности каждого слоя, выполнять моделирование укладки слоев на поверхность оснастки, а также создавать результирующие данные для производства и документацию в виде эскизов и таблиц слоев, а также получать развертки и результирующую геометрию изделия.

Возможности Fibersim :
 Конструкторская подготовка
 Методы проектирования: послойный, зонный, структурный, заполнение объема
 Параметризованное описание переходов между зонами
 Построение сечений
 Применение шаблонов ориентаций слоев
 Описание наполнителя
 Построение результирующей геометрии изделия
 Анализ различных параметров пакета в точке (состав, переориентация волокна при укладке, симметрия, сбалансированность)
 Обмен данными с CAE-системами (на этапе предварительного анализа и на этапе детализации)
 Технологическая подготовка
 Максимально точное моделирование поведения материала при укладке с учетом технологических особенностей производства:
 Поведение материала при укладке
 Технологические особенности производства (учет точки начала укладки, направления и траектории разглаживания материала, наличие вырезов и надрезов)
 Устранение складок/растяжений
 Контроль ширины материала
 Получение точных развёрток
 Учет технологического припуска
 Автоматизированное создание документации: технологических эскизов и таблиц слоев
 Аннотирование
 Создание данных для оборудования (раскройных станков, лазерных проекторов, оборудования для автоматической выкладки) 
 Обмен данными с CAE-системами (на этапе технологической подготовки производства с учетом переориентации волокна при укладке)

Для композиционных материалов ориентация волокна имеет решающее влияние на механические свойства конструкции, поэтому передача на расчет детального описания слоев и ориентации волокон в каждой точке слоя (с учетом технологических особенностей производства и переориентации волокна при укладке) позволяет повысить точность анализа. 

Преимущества, которые дает Fibersim :
 Повышение скорости проектирования и снижение количества ошибок 
 Сокращение технологического цикла и трудоемкости изготовления изделий 
 Повышение уровня детализации композиционного изделия

 Повышение скорости внесения изменений 
 Повышение характеристик готового изделия 
 Снижение вариативности характеристик изделий
 Сокращение расхода материала 
 Повышение точности оценки массы готового изделия 
 Повышение уровня взаимодействия между конструкторскими, технологическими и расчетными подразделениями

Применение 
Fibersim активно используется в авиационной, космической, автомобильной, судостроительной отраслях, а также ветроэнергетике .  

Среди пользователей Fibersim такие компании как Boeing
, Bombardier, Nasa, SpaceX
, BAE Systems, Quickstep и другие.

Среди российских заказчиков – МВЗ им. М.Л. Миля, Компания "АэроКомпозит", Средне-Невский судостроительный завод, ОНПП "Технология", КБ «ОКБ Сухого»
, ОАО “Авиадвигатель” и другие компании.

Ссылки 
 Fibersim на официальном сайте Siemens PLM Software

Примечания

См. Также 
 Siemens PLM Software
 Vistagy
 МС-21

Siemens